El término celebration ('celebración' en español) puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Celebration, comunidad no incorporada del Condado de Osceola en Florida, Estados Unidos;

Música 
 «Celebration» (1980), canción de del grupo Kool & the Gang:
 Versión (1992), de Kylie Minogue;
 Celebration (2009), tercer álbum recopilatorio de Madonna: 
 «Celebration» (2009), primer sencillo del álbum homónimo;
 Celebration (2014), de Dareysteel;
 Black Celebration, quinto álbum de estudio del grupo Depeche Mode:
 «Black Celebration (canción)», canción epónima del álbum Black Celebration;
 Black Celebration Tour, gira promocional del álbum Black Celebration.

 «Celebration Day», tercer sencillo del álbum Led Zeppelin III de Led Zeppelin.

 Celebration of the Lizard, espectáculo poético escrito por el líder de la banda de rock The Doors: Jim Morrison.

 The 30th Anniversary Concert Celebration, álbum en directo interpretado por varios artistas, dedicado al músico estadounidense Bob Dylan.